Herakliusz – imię
 Herakliusz – cesarz wschodniorzymski 610-641
 Herakliusz – patriarcha jerozolimski 1180-1191